Scarlett – książka Alexandry Ripley, kontynuacja powieści Przeminęło z wiatrem
 Scarlett – ekranizacja powyższego utworu
 Scarlett – osada na Wyspie Man
 Scarlett – album zespołu LemON
 Scarlett – singel zespołu LemON
 Scarlett – singel zespołu Indica
 Scarlett Johansson – aktorka
 Scarlett O’Hara – fikcyjna postać w powieści Przeminęło z wiatrem